Мала́хова — женская форма русской фамилии  и название населённых пунктов:

 Известные носительницы 
 Малахова, Александра Владимировна (род. 1994) — российская и болгарская фигуристка.
 Малахова, Евгения Александровна (род. 1988) — российская певица и актриса.
 Малахова, Елизавета Хикметовна (в девичестве Соловьёва; род. 1993) — украинская шахматистка.
 Малахова, Любовь Ивановна (в замужестве Васильева; род. 1971) — советская и российская легкоатлетка, паралимпийская чемпионка.
 Малахова, Людмила (более известна под фамилией Исаева; род. 1969) — российская (советская) топ-модель.

Составные фамилии 
 Малахова-Шишкина, Светлана Анатольевна (род. 1977) — лыжница.

Населённые пункты 
Пермский край
 Малахова — деревня в Кудымкарском районе.
 Малахова — деревня в Кудымкарском районе.

Свердловская область
 Малахова — деревня в Верхотурском районе.
 Малахова — деревня в Ирбитском районе.
 Малахова — деревня в Пышминском районе.
 Малахова — деревня в Тугулымском районе.